Тевфик Эсенч (; 1904, село Хаджи-Осман, Османская империя — 7 октября 1992, Хаджи-Осман, Турция) — последний носитель убыхского языка. Был информантом Жоржа Дюмезиля, Г. К. Вогта и М. А. Кумахова по убыхскому языку. Прототип главного героя романа Баграта Шинкубы «Последний из ушедших».

Биография 
Принадлежал к роду Зэйшъуэ, представители которого в современной Кабардино-Балкарии пишутся как Заифовы.

Воспитывался в селении Хаджи-Осман в Турции своим дедушкой Ибрагимом, который родился в Убыхии и прекрасно знал не только свой родной язык, но и в деталях помнил историю выселения убыхов в Османскую империю. До перехода на гражданскую службу в Стамбул Эсенч был главой администрации родного селения. В Стамбуле у него появилась возможность работать с французским лингвистом Ж. Дюмезилем. Обладая прекрасной памятью и ясностью мышления, Эсенч поведал учёным многое не только о языке, но и о мифологии, культуре и обычаях убыхов. Также свободно владел хакучинским диалектом адыгского (черкесского), турецким.

Ж. Дюмезиль свою итоговую работу по убыхскому языку «Le verbe oubykh» (1975) написал в соавторстве с Тевфиком Эсенчем.

Память 
На могильной плите Эсенча имеется надпись: «Здесь лежит Тевфик Эсенч, последний убых, обессмертивший убыхский язык, писавший и говоривший на этом языке» ().

В 1994 году в университете Богазичи была проведена конференция по лингвистике Северо-Западного Кавказа, посвящённая памяти Дюмезиля и Эсенча.

Литература 
 Адыгская (Черкесская) энциклопедия. Москва, 2006.

Ссылки

Примечания 

Последние носители языков
Прототипы литературных персонажей